

Біологія 
 Родина Свині (Suidae)
 Рід Свиня (Sus)
 Свиня дика
 Свиня свійська
 Свиня морська

Топонім 
 Свиня — річка в Україні, права притока Рати

Інше 
 Свиня — дванадцятий знак китайського зодіаку.
 Мурсова свиня — зооморфна скульптура в Португалії, містечку Мурса.